Канал Дунай — Чёрное море — судоходный канал в дельте Дуная, связывающий Чёрное море с судоходной частью русла Дуная.

Различают:
 Канал Дунай — Чёрное море (Румыния)
 Канал Дунай — Чёрное море (Украина)